FAL (Free Art License) – francuska licencja dla dzieł sztuki
 Fal – rzeka w Kornwalii
 FN FAL – belgijski karabin